Stati Uniti d'America
 Stony Creek – città della Contea di Warren, New York
 Stony Creek – città della Contea di Sussex, Virginia